Esistono più comuni francesi con questo nome

Fargues – Gironda
Fargues – Landes
Fargues – Lot